Бенсдорф:

 Бенсдорф — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Бенсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.